

Geografia
Italia
 Gruppo Tessa – gruppo montuoso della Val Venosta
 Cima Tessa – monte della Val Venosta
Niger
 Tessa – città del dipartimento di Dosso

Onomastica
 Tessa – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Tessa – rapper danese
 Delio Tessa – poeta italiano

Televisione
 Tessa la ninfa fedele – sceneggiato televisivo RAI del 1957
 Tessa - Leben für die Liebe – soap opera tedesca